

Toponyme 
Saint-Alexis peut désigner :
 Saint-Alexis, municipalité canadienne du Québec ;
 Saint-Alexis, ancien village, chapelle et col du Vercors, près de Saint-Agnan-en-Vercors.

Autres 
 Saint-Alexis, bateau des premiers Français qui débarquent sur l'île de La Réunion en 
 Le Saint-Alexis, hôtel de l'île de La Réunion, nommé en référence au navire

Voir aussi 
 Saint-Alexis-de-Matapédia, municipalité canadienne du Québec
 Saint-Alexis-des-Monts, municipalité de paroisse canadienne du Québec